Ванн
 Ванн — город во Франции, центр департамента Морбиан в западной Бретани.
 Ванн — округ во Франции, один из округов в регионе Бретань. 
 «Ванн» — французский футбольный клуб из одноимённого города.
 Ванн-ле-Шатель — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.

См. также 
 Ван